Kalkstein steht für
  Kalkstein, ein Sedimentgestein

Geographie:
 einen Ortsteil der vorpommerschen Gemeinde Bugewitz
 Kalkstein (Gemeinde Innervillgraten), einen Ortsteil von  Innervillgraten, Osttirol 
 Wapnik (ehemals Kalkstein), einen Ortsteil  der Gemeinde Lubomino, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kirchbergstock, eine Berggruppe der Loferer und Leoganger Steinberge in Tirol
 Kalkstein (Loferer und Leoganger Steinberge), 1506 m, einen Berg in Tirol

Personen:
 Anton von Kalkstein (1839–1918), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Michael von Kalkstein (1830–1911), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

Kunst:
  Kalkstein (Stifter), eine Erzählung von Adalbert Stifter

Siehe auch:

 Kalckstein (Adelsgeschlecht)